Henleova vrstva je jeden ze tří obalů, které tvoří vlasovou pochvu. Ta se skládá celkem ze tří různých buněčných vrstev, tato je nejvíce vzdálená od středu folikulu. Se sousední Huxleyho vrstvou je spojena pomocí desmozomů.

Buněčná struktura 
Henleovu vrstvu tvoří kubické epiteliární buňky se zploštělými jádry, které obsahují granula trichohyalinu a které postupem času odumírají a keratinizují.

Objev 
Popsal ji německý lékař a anatom Friedrich Gustav Jakob Henle (1809–1885), který je známý mimo jiné objevem Henleovy kličky.

Reference 

Kožní adnexa